Aleja Jerzego Waszyngtona w Krakowie
 Aleja Jerzego Waszyngtona w Warszawie